Arma
 Mandró (arma)
 Mandró (màquina de guerra) de funcionament similar al mandró, però de major grandària.
 Esport
 Mandró o manró és un moviment defensiu de pilota valenciana.